

Bedrijven
Nefkens (busbedrijf), voormalig Nederlands busbedrijf

Personen
Han Nefkens, Nederlands schrijver, mecenas en kunstverzamelaar
Harry Nefkens, Nederlands architect en projectontwikkelaar